Montevecchio  (in sloveno: Stara Gora) è un paese della Slovenia, frazione del comune di Nova Gorica.

Insediamenti di Nova Gorica